Lagerström ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Lagerström (* 1977), schwedischer Verleger, siehe Metapedia
 Angelika von Lagerström (1812–1879), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Lagerstrom